The Golden Hour – serie televisiva britannica del 2005
 The Golden Hour – album dei Firewater del 2008